Naam van een plaats in Texas Joshua (Texas)
 Een psychologische thriller (film) uit 2007 Joshua (film)
 Internationale voornaam afgeleid van Jozua (voornaam), voor andere betekenissen zie Jozua
 Naam van DJ (Joshua Parkzicht)
 Joshua (platenproducer), een Deense platenproducer
 Joshua (band), een Belgische band
 Bijnaam Fesshaye Yohannes, Eritrees journalist